Keifer:
 J. Warren Keifer, amerikansk republikansk politiker
 Tom Keifer, amerikansk sångare och gitarrist

Se även 
 Kieffer

Germanska efternamn